ZweiHerzen steht für:
 Zwei Herzen (Fernsehfilm) (2018)
 Zwei Herzen (Roman) von Peter S. Beagle
Siehe auch
Zwei Herzen für Rani
Zwei Herzen im Dreivierteltakt
Zwei Herzen im Mai 
Zwei Herzen und ein Edelweiß 
Zwei Herzen und ein Schlag 
Zwei Herzen und ein Thron 
Zwei Herzen und zwölf Pfoten 
Zwei Herzen voller Seligkeit